Чемпионат Европы по кёрлингу 2011 состоялся в Москве (Россия) со 2 по 10 декабря 2011 года.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 5-й раз в своей истории) сборная Норвегии. Семь сильнейших мужских команд получили квалификацию для участия в чемпионате мира 2012.

В женском турнире чемпионом Европы стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Шотландии. Семь лучших женских команд получили квалификацию для участия в чемпионате мира 2012.

Турнир в группе С состоялся в Торнбю (Дания) с 30 сентября по 8 октября 2011 года. И в мужском, и в женском турнирах по две лучшие команды в этом же году участвовали в турнире группы В.

Система проведения чемпионата 
И у мужчин и у женщин соревнования проводились в двух группах — А (основной дивизион) и В (второй по значимости дивизион).

 Мужчины
 Группа А. На предварительном этапе 10 команд провели однокруговой турнир, по результатам которого четвёрка лучших вышла в плей-офф (в случае равенства побед проводились дополнительные матчи за выход в плей-офф — тай-брейк). Две лучшие команды провели матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играли за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встретились проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспорили победители плей-офф-1 и полуфинала. 3-е место разыгрывают проигравшие в плей-офф-2 и полуфинале. Две худшие команды по итогам предварительного этапа выбывают в группу В.
 Группа В. 16 команд, составивших группу В на предварительном этапе, разделены на две подгруппы, где провели однокруговые турниры. По их итогам по две лучшие команды из подгрупп вышли в плей-офф. Победители подгрупп провели матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). Вторые команды играли за выход в полуфинал (плей-офф-2). Дальнейшая схема розыгрыша аналогична как в группе А. Финалисты выходят в группу А следующего чемпионата Европы.

 Женщины
 Система розыгрыша аналогична мужской. Разница лишь в количестве команд-участниц группы В (10 сборных) и отсутствия среди них деления на подгруппы.

Мужчины

Группа А

Групповой этап 

 Проходят напрямую в плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за выход в плей-офф.
 На чемпионате Европы 2012 переходят из группы А в группу В.

Квалификация на чемпионат мира (World Challenge Games) 
Сборная Франции, занявшая 8-е место и не получившая прямую квалификацию на чемпионат мира 2012, разыграла путёвку на чемпионат мира в двух стыковых играх с победителем группы В — сборной России — и получила квалификацию на чемпионат мира 2012, победив в обеих играх.

 10 — 4 

 10 — 6

Тай-брейки

Плей-офф

Группа В

Групповой этап

Подгруппа B1 («Красная»; Red Group) 

 Проходят в плей-офф.
 На чемпионате Европы 2012 переходят из группы B в группу C.

Сборные Словакии и Белоруссии провели дополнительную игру () для окончательной классификации двух последних мест в группе. Победила сборная Словакии, оставшись в группе В.

 4 — 6

Подгруппа B2 («Синяя»; Blue Group) 

 Проходят в плей-офф.
 На чемпионате Европы 2012 переходят из группы B в группу C.

Плей-офф

Группа С

Групповой этап 

 Проходят в финал плей-офф за выход в группу B.
 Проходят в полуфинал плей-офф за выход в группу B.

Плей-офф 
После группового этапа сборная Польши получила, как занявшая 1-е место, автоматическую квалификацию на основной турнир чемпионата в Москве в группу В. Полуфинал между сборными Турции и Литвы был подобен тай-брейку за выход в финал плей-офф; победителем полуфинала стала сборная Литвы (одновременно также получив квалификацию в турнир группы В в Москве). Проигравшая полуфинал сборная Турции на чемпионат Европы 2012 года осталась в группе С. В финале сборные Польши и Литвы разыграли 1-е и 2-е места в окончательной квалификации группы С.

Итоговая классификация 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 2012.
 На чемпионате Европы 2012 переходят из группы А в группу В.
 На чемпионате Европы 2012 переходят из группы B в группу A.
 На чемпионате Европы 2012 переходят из группы В в группу C.

Женщины

Группа А

Групповой этап 

 Проходят напрямую в плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за выход в плей-офф.
 На чемпионате Европы 2012 переходят из группы А в группу В.

Сборные Италии, Швейцарии и Чехии провели между собой две дополнительных игры за окончательное распределение мест в групповом этапе (). В результате 6 и 7 места заняли соответственно сборные Италии и Швейцарии (тем самым получив прямую квалификацию на чемпионат мира 2012). Сборная Чехии, в результате заняв 8-е место, вышла на квалификационные стыковые игры () с победителем группы В — сборной Венгрии.

 4 — 6 

 6 — 4

Квалификация на чемпионат мира (World Challenge Games) 
Сборная Чехии, занявшая 8-е место и не получившая прямую квалификацию на чемпионат мира 2012, разыграла путёвку на чемпионат мира в двух стыковых играх с победителем группы В — сборной Венгрии — и получила квалификацию на чемпионат мира 2012, победив в обеих играх.

 7 — 4 

 7 — 6

Тай-брейк 
 6 — 5

Плей-офф

Группа В

Групповой этап 

 Проходят напрямую в плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за выход в плей-офф.
 На чемпионате Европы 2012 переходят из группы B в группу C.

Тай-брейки 
По результатам тай-брейков в плей-офф вышла сборная Словакии.

Плей-офф 

По результатам турнира в группе В сборные Венгрии и Финляндии на чемпионате Европы 2012 переходят в группу А, сборные Ирландии и Уэльса переходят в группу С.

Группа С 
Группа С была разбита на две подгруппы («жёлтую» и «зелёную») по 5 команд в каждой, которые сыграли между собой на групповом этапе. По две лучшие команды из каждой подгруппы вышли в плей-офф для окончательного распределения мест. Команды, занявшие два первых места — соответственно, сборные Польши и Словакии, — в этом же году приняли участие в турнире группы В чемпионата Европы.

Групповой этап

Подгруппа 1 («жёлтая») 

 Проходят в плей-офф.

Подгруппа 2 («зелёная») 

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 2012.
 На чемпионате Европы 2012 переходят из группы А в группу В.
 На чемпионате Европы 2012 переходят из группы B в группу A.
 На чемпионате Европы 2012 переходят из группы В в группу C.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве по состоянию на 8 мая 2012)
 World Curling Federation - Le Gruyère European Curling Championships 2011 | WCF
 Мужчины (группы А и В) - Чемпионат Европы 2011 | WCF
 Женщины (группы А и В) - Чемпионат Европы 2011 | WCF
 Мужчины - Группа А - Чемпионат Европы 2011 | ECF
 Мужчины - Группа B - Чемпионат Европы 2011 | ECF
 Женщины - Группа А - Чемпионат Европы 2011 | ECF
 Женщины - Группа B - Чемпионат Европы 2011 | ECF
 Группы C (мужчины и женщины) - Чемпионат Европы 2011 | ECF

2011
2011 год в кёрлинге
Международные соревнования по кёрлингу в России
Международные спортивные соревнования в Москве
Декабрь 2011 года
кёрлинг
2011 год в Москве
Чемпионаты Европы в России
Спорт в России в 2011 году